Simó ist der Familienname folgender Personen:

 Carles Simó (* 1946), spanischer Mathematiker
 Francisco Simó Damirón (1908–1992), dominikanischer Pianist und Komponist
 Lajos Simó (* 1943), bulgarischer Handballspieler
 Manuel Simó (1916–1988), dominikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Sándor Simó (1934–2001), ungarischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Sandra Simó (* 1969), Pseudonym der Schweizer Fernsehmoderatorin und Sängerin Sandra Studer, mit dem sie beim Eurovision Song Contest 1991 teilnahm

Siehe auch:
 Simo (Begriffsklärung)